Eduardo de Kent puede referirse a los siguientes príncipes británicos:

Eduardo de Kent (1767-1820), hijo de Jorge III y padre de la Reina Victoria.
Eduardo de Kent (1935), nieto de Jorge V.